Pataky je příjmení, jež nosí více osobností:

 Attila Pataky (* 1951) – maďarský rockový zpěvák skupiny Edda Művek 
 Július Pataky (* 1955) – důlní inženýr, věnuje se alternativní medicáně (reflexní terapii)

 přechýlená varianta (Patakyová)

 Beáta Patakyová (* 1957) – pedagožka, ěnuje se alternativní medicáně (reflexní terapii)
 Elsa Patakyová (* 1976) – španělská herečka
 Mária Patakyová (* 1963) – slovenská právnička a univerzitní profesorka